Балкон:

 Балкон — в архитектуре — разновидность террасы — площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках.
 
 «Балкон» — картина Эдуара Мане, написанная в 1868—1869 годах.
 «Балкон» — картина Валентина Серова, написанная в 1911 году.